Flötenspieler steht für
 Flötist, Instrumentalist
 Flötenspieler (Skulptur), Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Der beherzte Flötenspieler, Märchen

Siehe auch:
 Kokopelli